Елу — прізвище. Відомі носії:
 Карлос Слім Елу — мексиканський підприємець
 Шарль Елу — президент Лівану

Див. також 
 Елу — муніципалітет у Франції, у регіоні Нормандія, департамент Орн